Der Kia EV6 ist ein Crossover-SUV mit Elektroantrieb, der von Kia Motors produziert wird. Er wird auf der Electric Global Modular Platform (E-GMP) der Muttergesellschaft Hyundai Motor Company gebaut und ist technisch mit dem Hyundai Ioniq 5 und dem Genesis GV60 verwandt.

Geschichte 
Das Innen- und Außendesign des EV6 wurde am 15. März 2021 vorgestellt. Es entstand unter Chef-Designer Karim Habib in Zusammenarbeit der drei Kia-Designstudios in Namyang (Korea), Frankfurt und Irvine (Kalifornien, USA). Die Weltpremiere folgte am 30. März 2021. In Europa wird die Baureihe seit Oktober 2021 vermarktet. Als erstes koreanisches Auto gewann der EV6 2022 die europäische Auszeichnung Auto des Jahres.

Technik 
Wie der Ioniq 5 hat auch der EV6 ein 800-V-Bordnetz und wird mit zwei Akkumulatoren von entweder 58 oder 77,4 kWh Energieinhalt angeboten. Die sportliche GT-Variante hat zwei Motoren mit einer Spitzenleistung von insgesamt 430 kW (585 PS). Das Fahrzeug erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h und beschleunigt in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Weitere Motorvarianten haben Leistungen zwischen 125 und 239 kW. Die maximale Anhängelast beträgt 1600 kg.

Geladen werden kann der EV6 mit 400 oder 800 Volt, wobei in weniger als fünf Minuten Energie für 100 km fließen kann. Weiter wird bidirektionales Laden unterstützt. Die maximale Reichweite nach WLTP beträgt bei der hinterradangetriebenen Long-Range-Version 528 km.

An Assistenzsystemen stehen unter anderem ein Querverkehrwarner (mit Notbremsfunktion), ein aktiver Totwinkelassistent, ein Frontkollisionswarner, ein Kollisionsvermeidungsassistent und ein Remote Parkassistent zur Verfügung.

Ausstattung 
Der EV6 wird mit den drei Exterieurvarianten EV6, GT-Line und GT angeboten. Orderbar sind elf Außenfarben in Kombination mit sechs Innenraumvarianten.

Für die Sitzbezüge werden wiederverwertete Kunststoffe verwendet. Das Armaturenbrett hat zwei 12″-Bildschirme, wobei der Infotainmentbildschirm gewölbt ist. Zudem gibt es ein Head-up-Display mit erweiterter Realität (AR).

Kia gewährt dem Käufer auf Fahrzeug und Antriebsbatterie eine Garantie von sieben Jahren beziehungsweise 150.000 Kilometern und garantiert, dass die nutzbare Kapazität der Batterie 70 % nicht unterschreitet.

Sicherheit 
Im Frühjahr 2022 wurde der EV6 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technische Daten

Zulassungszahlen in Deutschland 
Im September 2021 wurden die ersten EV6 in Deutschland zugelassen; bis zum Jahresende kam der EV6 auf 1.069 Erstzulassungen. Im Folgejahr waren es 4.736.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Elektroautomodell